Данильчук — українське прізвище.

 Данильчук Іван (1901—1942) — український поет, громадський діяч, редактор, педагог, перекладач.
 Данильчук Лідія Миколаївна (1955) — українська акторка театру, Заслужена артистка України (2008).
 Данильчук Максим Олександрович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Данильчук Олександр — український військовий та державний діяч, полковник Армії УНР.
 Данильчук Олександр Юрійович — український політик, народний депутат України 3 скликання.
 Данильчук Петро Андрійович (1940—2008) — радянський футболіст, захисник, відомий виступами за «Карпати» (Львів).

Українські прізвища
Прізвища на -ук